

Села
 Колодниця — Волинська область, Ковельський район
 Колодниця — Львівська область, Стрийський район

Річки
 Колодниця — ліва притока Дністра
 Колодниця — права притока Дністра

Озера
 Колодниця — заплавне озеро у Козелецькому районі Чернігівської області, на лівому березі Десни

Колодниця — село, Мінська область, Крупський район